Plaats in Indonesië
 Sugihen (Dolat Rayat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Sugihen (Juhar), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra